Arie van den Berg (1916-1991), Nederlands beeldhouwer
 Arie van den Berg (1948), Nederlands dichter
 Arie van den Berg (1937), Nederlands voetballer